Blue Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:

 Blue Hill (Arkansas), im Pulaski County
 Blue Hill (Kansas), im Mitchell County
 Blue Hill (Maine), im Hancock County
 Blue Hill (Maryland), im Washington County
 Blue Hill (Mississippi), im Jefferson County
 Blue Hill (Nebraska), im Webster County
 Blue Hill (Pennsylvania), im Delaware County
 Blue Hill (Tennessee), im Warren County
 Blue Hill (Wyoming), im Natrona County (nicht mehr existent)
 Blue Hill Falls, in Maine

auf St. Helena:
 Blue Hill (St. Helena)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Blue Hill (Arizona)
 Blue Hill (Hügel, Pulaski County, Arkansas)
 Blue Hill (White County, Arkansas)
 Blue Hill (Eagle County, Colorado)
 Blue Hill (Las Animas County, Colorado)
 Blue Hill (Moffat County, Colorado)
 Blue Hill (Connecticut)
 Blue Hill (Florida)
 Blue Hill (Idaho)
 Blue Hill (Hügel, Maine)
 Blue Hill (Minnesota)
 Blue Hill (Hügel, Jefferson County, Mississippi)
 Blue Hill (Prentiss County, Mississippi)
 Blue Hill (Montana)
 Blue Hill (New Hampshire)
 Blue Hill (Lincoln County, New Mexico)
 Blue Hill (San Juan County, New Mexico)
 Blue Hill (Cattaraugus County, New York)
 Blue Hill (Columbia County, New York)
 Blue Hill (Essex County, New York, 505 m)
 Blue Hill (Essex County, New York, 635 m)
 Blue Hill (Franklin County, New York)
 Blue Hill (Monroe County, New York)
 Blue Hill (Sullivan County, New York)
 Blue Hill (North Dakota)
 Blue Hill (Northumberland County, Pennsylvania)
 Blue Hill (Union County, Pennsylvania)
 Blue Hill (Utah)
 Blue Hill (Converse County, Wyoming)
 Blue Hill (Hot Springs County, Wyoming)
 Blue Hill (Johnson County, Wyoming)

Sonstiges:
 Blue Hill River, Fließgewässer im Norfolk County, Massachusetts
 Blue Hill Pond, See im St. Clair County, Michigan
 Blue Hill Deposit, Mine im Natrona County, Wyoming
 Blue Hill Mine, Mine im Hidalgo County, New Mexico
 Blue Hill Southeast Oil Field, Ölfeld im Ellis County, Kansas

Siehe auch:
 Blue Hill Creek
 Blue Hill Township
 Blue Hills